Die Campbell’s Hall of Fame Championships Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 11. Juli 2010 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde als letztes Turnier der laufenden Saison im Freien auf Rasen ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Rajeev Ram, der in diesem Jahr jedoch bereits im Achtelfinale ausschied. Im diesjährigen Finale setzte sich der Lokalmatador Mardy Fish mit 5:7, 6:3, 6:4 gegen den Belgier Olivier Rochus durch. Dies war sein vierter Karrieretitel auf der ATP-Tour. Im Doppel traten Jordan Kerr und Rajeev Ram nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an, nahmen jedoch jeweils mit einem anderen Partner am Turnier teil. Beide verloren jedoch ihr Auftaktspiel. Im Finale siegten Carsten Ball und Chris Guccione gegen das Duo Santiago González und Travis Rettenmaier deutlich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Sie gewannen damit ihren einzigen gemeinsamen Titel zusammen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 442.500 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. Juli 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 38 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)